Vordemberge ist der Name folgender Personen:

 Els Vordemberge (1902–1999), deutsche Journalistin und Gründerin des WERAG-Kinderfunks
 Friedrich Vordemberge (1897–1981), deutscher Maler und Hochschullehrer
 Friedrich Vordemberge-Gildewart (1899–1962), deutscher Grafiker, Maler und Bildhauer
 Ilse Engelina Vordemberge (1906–1981), deutsche Tanz- und Gymnastiklehrerin, Stifterin